Известны следующие морские сражения возле острова Эланд (Балтийское море):
 Эландское сражение 1564 года - во время Северной семилетней войны 1563—1570 годов между Швецией и коалицией Дании, Любека и Польши.
 Эландское сражение 1676 года — во время Датско-шведской войны 1675—1679 годов.
 Эландское сражение 1789 года — во время Русско-шведской войны 1788—1790 годов.